Густав Адлерфельд, 1671—†1709) — шведський військовий історик, королівський камергер.
 Улла Адлерфельд, Ulla Adlerfelt, Ulrika "Ulla" Sofia Adlerfelt — шведська художниця.